El término albacora o abacora puede referirse a:

 la breva o fruto de la higuera (Ficus carica);
 Thunnus alalunga, un tipo de atún;
 Xiphias gladius, también conocido como «pez espada».

Enlaces externos 

Arabismos